Генри, Дэвид (, David Henry):
 Генри, Дэвид (род. 1989) — американский актёр.
 Генри, Дэвид (род. 1993) — сент-люсийский футболист.